Mampodre puede referirse a:

 el macizo del Mampodre, situado al NE de la provincia de León y dentro de la cordillera Cantábrica.
 el río Mampodre, un corto río del norte de España que discurre por la zona centrooriental del Principado de Asturias, un afluente por la derecha del río Piloña, a su vez, el principal afluente del río Sella.